Ичас, Мартинас (1885—1941) — литовский общественный деятель, адвокат и политик. 
 Ичас, Мартинас (1917—2014) — американский биолог, биохимик литовского происхождения.